Puchar PZKosz w koszykówce mężczyzn – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, prowadzone systemem pucharowym, organizowane corocznie (co sezon) przez Polski Związek Koszykówki dla polskich męskich klubów koszykarskich niższych klas rozgrywkowych – I, II i III ligi. Turniej jest rozgrywany na początku sezonu, na przełomie listopada i grudnia danego roku.

Rozgrywki są ignorowane przez kluby, w sezonie 2016/2017 zrezygnowały z nich łącznie 62 drużyny, a zgłosiło się zaledwie 7.

W 2015 zamiast MVP turnieju wybrano najlepszych zawodników poszczególnych drużyn final four.
- Jamalex Polonia 1912 - Stanferd Sanny
- Decka - Karol Dębski
- AGH - Maciej Maj
- Excat Systems Śląsk - Sebastian Bożenko

Final Four pucharu PZKosz 
Do uzupełnienia* – oznacza, że 3 najlepsze zespoły awansowały do rozgrywek pucharu Polski

Skład najlepszych zawodników turnieju 

 2014
 Rafał Niesobski (Górnik Wałbrzych)
 Rafał Glapiński (Górnik Wałbrzych)
 Łukasz Ratajczak (SKK Siedlce)
 Filip Zegzuła (ACK Rosa Radom)
 Jacek Łukomski (Polonia 1912 Leszno)

 2017
 Seid Hajrić (R8 Basket AZS Politechnika Kraków)
 Marcin Malczyk (R8 Basket AZS Politechnika Kraków)
 Łukasz Niesobski (Chromik Żary)
 Mikołaj Walczak (MKK Pyra Poznań)
 Szymon Jańczak (Hensfort Przemyśl)

Zwycięzcy konkursu rzutów za 3 punkty  
2017 – Michael Hicks (R8 Basket AZS Politechnika Kraków)

Zobacz też 
 Puchar Polski w koszykówce mężczyzn
 Superpuchar Polski w koszykówce mężczyzn
 Puchar Polski w koszykówce kobiet

Przypisy 

Puchar Polski w koszykówce mężczyzn